Пливачке трке у дисциплини 100 метара слободним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2020. одржане су 27. јула (квалификације), 28. јула (полуфинала) и 29. јула (финале) 2021. у Олимпијском базену у Токију. Трка на 100 метара слободним стилом је по 27. пут била део званичног олимпијског програма. 

Учестовало је 70 такмичара из 62 земље, а само такмичење се одвијало у три дела који су чиниле квалификације, полуфинала и финале.

Титулу олимпијског победника освојио је Американац Кајлеб Дресел који је у финалу испливао и време новог олимпијског рекорда у овој дисциплини од 47,02 секунди. Сребрна медаља је припала аустралијском репрезентативцу и браниоцу титуле из 2016. Кајлу Чалмерсу, док је бронзу освојио Рус Климент Колесњиков.

Освајачи медаља

Рекорди 
Уочи почетка трка у овој дисциплини важили су следећи светски и олимпијски рекорди:

У финалној трци је испливан нови олимпијски рекорд у овој дисциплини.

Квалификационе норме 
Квалификациона олимпијска норма за учешће у овој дисциплини је била 48,57 секунди и сви пливачи који су у квалификационом периоду испливали трку у овом времену су се директно квалификовали. Свака појединачна земља је могла да пријави максимално два такмичара са испуњеном квалификационом нормом. Олимпијска Б норма или олимпијско селекционо време је износило 50,03 секунди и преко њега је могао да се квалификује само по један пливач по држави. Један мањи део учесника је обезбедио свој наступ на ОИ преко специјалних позивница МОК-а и ФИНА-е.

Резултати квалификација 
Квалификационе трке на 100 метара слободним стилом су одржане у вечерњем делу програма 27. јула 2021. са почетком од 19:00 часова по локалном времену. У квалификацијама је наступило 70 пливача из 62 земље. Пливало се у 9 квалификационих трка, а пласман у следећу рунду такмичења остварило је 16 пливача са најбољим временима квалификација.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане у среду 28. јула у јутарњем делу програма са почетком од 10:30 часова по локалном времену. Директан пласман у финале остварило је 8 пливаче са најбољих временима полуфинала.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-

Резултати финала 
Финална трка је пливане у недељу 29. јула, у јутарњем делу програма са почетком од 11:37 часова по локалном времену.

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2020.

Референце

Спољашње везе 

Пливање на Летњим олимпијским играма 2020.